Кондратий Никифорович Урманов (наст. фамилия Тупиков; 22 марта 1894, село Васильевское, Акмолинской области — 9 ноября 1976, Новосибирск) — русский советский писатель. Один из создателей и постоянный автор журнала «Сибирские огни». Член Союза писателей СССР (1934).

Биография 
Родился в 1894 году в селе Васильевском Каменской волости Кокчетавского уезда Акмолинской области, в бедной крестьянской семье.

Окончив сельскую трехклассную школу, учительницу которой называл своим проводником в мир литературы, в 1909 году поступил учился в сельскохозяйственное училище в Атбасаре, но в 1913 году был выгнан с формулировкой «за вольнодумство и непочтительные отзывы о школьном начальстве, а так же богохульские настроения» — на самом деле организовал подачу генерал-губернатору жалобу на директора, использовавшего учеников в качестве дармовой рабочей силы. После работал маляром, грузчиком на пристани, рассыльным, писарем в переселенческом управлении.

В 1917 году экстерном сдал экзамен на звание народного учителя, поступил в одну из школ Кокчетавского уезда. Однако, долго поработать учителем не пришлось — как связанный с революционным подпольем в 1918 году был арестован, но совершил побег из-под конвоя, ушёл в подполье, а с началом Гражданской войны — к красным партизанам Сибири, сражался с колчаковщиной.

По поручению Кокчетавского уездного комитета партии организовал в Кокчетаве газету «Красный пахарь» (ныне — районная газета «Степной маяк»), работал в газете «Приишимье».

Летом 1921 года переезжает в Новониколаевск, где работает в редакции газеты «Советская Сибирь» и становится одним из организаторов журнала «Сибирские огни» и его постоянным автором.

В 1934 году был делегатом на Первом съезде писателей СССР, став одним из первых членов Союза писателей СССР.

Награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», удостоен Почётной грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР.

Умер в 1976 году в Новосибирске.

Творчество 
Первый рассказ «Кто виноват?» напечатан в 1915 году в журнале «Ленские волны». С 1922 года постоянный автор журнала «Сибирские огни».

В 1924 выходит первый сборник рассказов писателя: «Половодье» — о колчаковщине, где автор выступил как очевидец описываемых событий и активный участник.

Темы творчества — Гражданская война в Сибири, также хорошо известен как автор произведений о сибирской природе, его перу принадлежит также немало произведений для детей.

Урманов выступает как знаток природы, тонкий пейзажист, художник светлого мироощущения. Нередко в его очерки и рассказы включаются стихотворения в прозе («Березы в алмазах» и др.). Картины природы Урманов сочетает с яркими зарисовками народной жизни и народных характеров.

Библиография 
 Половодье: Рассказы. — Новониколаевск: Б. и. (тип. «Совсибирь»), 1924. — 178 с.
 Ипатова рёлка: рассказ / Обл. и рис. работы худ. А. Макарова. — Новосибирск: Сибкрайиздат, 1926. — 22 с.
 Гневные годы: рассказы о Колчаковщине. — Новосибирск: [б. и.], 1932. — 125 с.
 Гнев: Рассказы. — Новосибирск: Зап.-Сиб. краев. изд-во, 1934. — 120 с.
 Отряд Петра Сухова: Очерк из истории гражд. войны в Сибири. — Новосибирск: Новосибгиз, 1938. — 100 с.
 В последний час: Рассказы о колчаковщине. — Новосибирск: Новосибгиз, 1939. — 136 с.
 Франц Суховерхов: Большевик — организатор вооружен. восстаний в Сибири во время гражд. войны. — Новосибирск: Новосибгиз, 1939. — 74 с.
 Былые походы: Рассказ старого партизана (в стихах). — Новосибирск: Новосибгиз, 1942. — 24 с.
 Путь славных: Герои гражданской войны в Сибири: Михаил Сычев (Франц Суховерхов), Петр Сухов, Ефим Мамонтов: Ист. очерки. — Новосибирск: Новосибгиз, 1948. — 300 с.
 Путь славных: Герои гражданской войны в Сибири: Фр. Суховерхов, П. Сухов, Е. Мамонтов: Ист. очерки. — 2-е изд. — Новосибирск: Кн. изд-во, 1954. — 295 с.
 Охотничьи зори. — Новосибирск: Новосиб. обл. гос. изд-во, 1948. — 96 с.
 Рассказы / Ил.: А. Туркин. — Новосибирск: Новосиб. обл. гос. изд-во, 1949. — 104 с.
 Киликушка: Рассказы / Ил.: В. Кондрашкин. — Новосибирск: Новосиб. обл. гос. изд-во, 1949. — 80 с.
 Киликушка: Рассказы / Ил.: И. Малюков. — Новосибирск: Новосиб. обл. гос. изд-во, 1951. — 80 с.
 Киликушка: Рассказы / Ил.: В. Фридеман и В. Болдин. — Иркутск: Иркут. обл. гос. изд-во, 1952. — 92 с.
 Киликушка: Рассказы / Ил.: Э. А. Литвинова. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1965. — 46 с.
 Горлинка: Рассказ (Для детей) / Ил.: А. Федиахметов. — Новосибирск: Новосиб. обл. гос. изд-во, 1952. — 16 с.
 Горлинка: Рассказ (Для детей) / Ил.: М. П. Гнусин. — Новосибирск: Кн. изд-во, 1956. — 15 с.
 В тайге: Рассказы (Для детей) / Ил.: В. Кох. — Барнаул: Алтайское книжное издтельство, 1953. — 136 с.
 Маленький охотник: Повесть (Для детей) / Ил.: А. А. Туркин. — Новосибирск: Кн. изд-во, 1955. — 40 с.
 В сибирской дальней стороне: Рассказы. — Москва: Советский писатель, 1957. — 383 с.
 Избранное: В 2 томах. — Новосибирск: Кн. изд-во, 1958.
 Березы в алмазах: Рассказы / Рис. Г. Никольского. — Москва: Детгиз, 1959. — 111 с.
 Повесть о Франце: Большевик — организатор вооружённых восстаний в Сибири. — Томск: Кн. изд-во, 1959. — 124 с.
 Красная гвардия не сдается. — Барнаул: Алтайское книжное издтельство, 1961. — 86 с.
 Солнечный круг: Рассказы о природе (Для детей) / Ил.: Л. А. Груздев. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1964. — 260 с.
 Солнечный круг / Ил.: Л. А. Груздев. — 2-е изд. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1967. — 260 с.
 Солнечный круг / Худож. Л. А. Груздев. — Переизд. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1984. — 294 с.
 Перепутье: Избранное. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. — 271 с.
 Тайны в природе: Рассказы (Для мл. и сред. школьного возраста) / Ил.: Л. А. Груздев. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1972. — 208 с.
 Листопад: Рассказы о незабываемом / Ил.: Е. Ф. Зайцев. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1974. — 207 с.
 Сибирская Вандея: повесть, рассказы / Г. А. Лосьев, К. Н. Урманов. — Москва: Вече, 2008. — 375 с.;

Примечания

Литература 
 Урманов Кондратий Никифорович // Краткая литературная энциклопедия
 От Тупикова до Урманова (Начало творческого пути Кондратия Урманова) // Библиотека Сибирского краеведения
 Урманов (Тупиков) Кондратий Никифорович // Новосибирск: Энциклопедия. — Новосибирск, 2003. — С. 683.
 Кудрявцев Н. — Образы большевиков в книгах К. Урманова.— «Советская Сибирь», 8 декабря 1940
 Яновский Н. — Кондратий Урманов. / «Сибирские огни», № 4, 1969
 Кондратий Урманов // Писатели о себе. — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1973. — С.224 — 229.

Красные партизаны Гражданской войны в России
Писатели Новосибирска
Члены Союза писателей СССР